Dieng ist der Familienname folgender Personen:
 Adama Dieng (* 1950), senegalesischer Verwaltungsjurist
 Bamba Dieng (* 2000), senegalesischer Fußballspieler
 Boubout Dieng (* 1961), mauretanischer Leichtathlet
 Cheikhou Dieng (* 1993), senegalesischer Fußballspieler
 Farba Dieng (* 1993), französischer Schauspieler

 Gorgui Dieng (* 1990), senegalesischer Basketballspieler
 Ousmane Dieng (* 2003), französischer Basketballspieler
 Ousmane Tanor Dieng (1947–2019), senegalesischer Politiker
 Rose Dieng-Kuntz (1956–2008), senegalesische Informatikerin
 Seny Dieng (* 1994), Schweizer Fußballtorhüter

Dieng steht für:
 Dieng-Plateau auf Java, Indonesien